Вертхаймер (, вариант русской транскрипции — Вертгеймер) — имя собственное, буквально «родом из Вертхайма»; также распространённая еврейская фамилия.
 Вертхаймер, Ален (род. 1949) — французский бизнесмен.
 Вертхаймер, Пьер (1888—1965) — французский бизнесмен.
 Вертхаймер, Стеф (род. 1926) — израильский предприниматель и общественный деятель.

Составные фамилии 
 Рансхофен-Вертхаймер, Эгон (1894—1957) — австрийский дипломат, журналист, специалист в области государственного права.

См. также 
 Вертгеймер, Макс
 Вертгеймер, Иосиф фон